Diggle ist der Familienname folgender Personen:

 James Diggle (* 1944), britischer Klassischer Philologe
 Joan Roig i Diggle (1917–1936), spanischer römisch-katholischer Laie, Mitglied einer katholischen Jugendorganisation und Märtyrer
 John William Diggle (1847–1920), britischer Bischof

Ort in Großbritannien:
 Diggle (Greater Manchester)

Siehe auch:
 Dickel